Алфонсо Перез може да се односи на:

 Алфонсо Перез (боксер)
 Алфонсо Перез (фудбалер)